Seria GP2 – sezon 2013 – był dziewiątym sezonem w historii serii, drugim po połączeniu europejskiego oraz azjatyckiego cyklu. Tytułu w klasyfikacji kierowców zdobył Szwajcar Fabio Leimer, a wśród zespołów - rosyjska ekipa Russian Time.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów 
19 grudnia 2012 roku został opublikowany kalendarz Serii GP2 na sezon 2013. W kalendarzy znalazło się 11 rund, a więc o jedną mniej niż w poprzednim sezonie. W odróżnieniu od sezonu 2012, odbyła się już tylko jedna runda w Bahrajnie, a kolejna z azjatyckich rund odbyła się na zakończenie sezonu na torze Yas Marina w Abu Zabi. Zgodnie z rotacją mającą miejsce w F1, wyścig w Niemczech odbył się na Nürburgringu, a wyścig w Hiszpanii - na torze Catalunya.

Zmiany

Zespoły 
 Holenderski zespół MP Motorsport zajmie miejsce włoskiej ekipy Scuderia Coloni.
 Niemiecka ekipa Hilmer Motorsport zastąpi portugalski team Tiago Monteiro – Ocean Racing Technology – który na skutek problemów finansowych wycofał się z serii.
 Brytyjska stajnia iSport International wycofała się z mistrzostw z powodu problemów finansowych. Jej miejsce zajął rosyjski team Russian Time, obsługiwany przez Motopark.
 W związku z rozwiązaniem kontraktu z Lotusem Lotus ART wrócił do nazwy ART Grand Prix.

Kierowcy

Debiutanci 
 Daniel Abt: Lotus GP (Seria GP3) → ART Grand Prix
 Mitch Evans: MW Arden (Seria GP3) → Arden International
 Ma Qinghua: HRT (kierowca testowy F1) → Caterham Racing
 Conor Daly: Lotus GP (Seria GP3) → Hilmer Motorsport
 Kevin Giovesi: DAV Racing (Hiszpańska Formuła 3) → Venezuela GP Lazarus
 Adrian Quaife-Hobbs: Super Nova (Auto GP World Series) → MP Motorsport
 Robin Frijns: Fortec Motorsport (World Series by Renault) → Hilmer Motorsport
 Alexander Rossi: Arden Caterham (World Series by Renault) → Caterham Racing
 Vittorio Ghirelli: Comtec Racing (World Series by Renault) → Venezuela GP Lazarus
 Sergio Campana: Zele Racing (Auto GP World Series) → Trident Racing
 Gianmarco Raimondo: RP Motorsport (European F3 Open) → Trident Racing

Ubiegłoroczni zawodnicy 
 Davide Valsecchi: DAMS → Lotus (kierowca testowy F1)
 Esteban Gutiérrez: ART Grand Prix → Sauber (kierowca wyścigowy F1)
 Max Chilton: Carlin → Marussia (kierowca wyścigowy F1)
 Giedo van der Garde: Caterham Racing → Caterham (kierowca wyścigowy F1)
 Nigel Melker: Ocean Racing Technology → Tech 1 Racing (Formuła Renault 3.5)
 Brendon Hartley: Ocean Racing Technology → Mercedes (kierowca testowy F1)
 Rodolfo González: Caterham Racing → Marussia (kierowca testowy F1)
 Marcus Ericsson: iSport International → DAMS
 Felipe Nasr: DAMS → Carlin
 Johnny Cecotto Jr.: Barwa Addax → Arden International
 Jolyon Palmer: iSport International → Carlin
 Rio Haryanto: Carlin → Barwa Addax
 Simon Trummer: Arden International → Rapax
 Stéphane Richelmi: Trident Racing → DAMS
 Julián Leal: Trident Racing → Racing Engineering
 Daniël de Jong: Rapax → MP Motorsport
 Tom Dillmann: Rapax → Russian Time
 Sergio Canamasas: Venezuela GP Lazarus → Caterham Racing
 Nathanaël Berthon: Racing Engineering → Trident Racing
 Jon Lancaster: Ocean Racing Technology → Hilmer Motorsport
 Ricardo Teixeira: Rapax → Trident Racing
 Dani Clos: Barwa Addax → MP Motorsport

Kierowcy z przeszłością w serii 
 Sam Bird: ISR (Formuła Renault 3.5) → Russian Time
 Kevin Ceccon: Ocean Racing Technology (Seria GP3) → Trident Racing
 Pål Varhaug: Virtuosi UK (Auto GP World Series) → Hilmer Motorsport

Zmiany w trakcie sezonu 
 Hilmer Motorsport: Conor Daly → Robin Frijns
 Caterham Racing: Ma Qinghua → Alexander Rossi
 Hilmer Motorsport: Pål Varhaug → Jon Lancaster
 Venezuela GP Lazarus: Kevin Giovesi → Fabrizio Crestani
 Hilmer Motorsport: Robin Frijns → Adrian Quaife-Hobbs
 Trident Racing: Kevin Ceccon → Ricardo Teixeira
 MP Motorsport: Adrian Quaife-Hobbs → Dani Clos
 Venezuela GP Lazarus: Fabrizio Crestani → Vittorio Ghirelli
 Hilmer Motorsport: Jon Lancaster → Robin Frijns
 Hilmer Motorsport: Robin Frijns → Jon Lancaster
 Trident Racing: Ricardo Teixeira → Sergio Campana
 Trident Racing: Sergio Campana → Gianmarco Raimondo

Przepisy 
 Mistrz GP2 otrzyma szansę testów z firmą Pirelli, dostarczającą ogumienie dla Formuły 1.

Klasyfikacja kierowców 
Punktacja:
Wygrana w kwalifikacjach (pole position do sobotniego wyścigu): 4 punkty
Punktacja w pierwszym wyścigu (Sobota): 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1 (dziesięć pierwszych pozycji)
Punktacja w drugim wyścigu (Niedziela): 15-12-10-8-6-4-2-1 (osiem pierwszych pozycji)
Najszybsze okrążenie: 2 punkty (w każdym wyścigu; aby otrzymać punkt, kierowca musi przejechać przynajmniej 90% dystansu, ukończyć wyścig w pierwszej dziesiątce, a także wystartować do wyścigu z wyznaczonego pola startowego)

Uwagi:

 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Klasyfikacja zespołów

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Sezony GP2
2013 w GP2